Фёдоровская или Федоровская — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Фёдоровская — деревня Муравьевского сельского поселения в Вельском районе.
 Фёдоровская — деревня Ракуло-Кокшеньгского сельского поселения в Вельском районе.
 Фёдоровская — деревня в Верхнетоемском районе.
 Фёдоровская — деревня в Красноборском районе.
 Фёдоровская — деревня в Шенкурском районе.

Вологодская область 
 Фёдоровская — деревня в Белозерском районе.
 Фёдоровская — деревня в Вашкинском районе.
 Фёдоровская — деревня в Великоустюгском районе.
 Фёдоровская — деревня в Вытегорском районе.
 Фёдоровская — деревня в Тотемском районе.
 Фёдоровская — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Фёдоровская — деревня в Харовском районе.

Ивановская область 
 Фёдоровская — деревня в Лухском районе.

Кировская область 
 Фёдоровская — деревня в Подосиновском районе.

Краснодарский край 
 Фёдоровская — станица в Абинском районе.

Ленинградская область 
 Фёдоровская — деревня в Подпорожском районе.

Московская область 
 Фёдоровская — деревня в Шатурском районе.

Тамбовская область 
 Фёдоровская — до 2004 г. название деревни Фёдоровка в Токарёвском районе.

См. также 
 Фёдоровский
 Фёдоровское